Башмачо́к кентуккийский () — вид травянистых растений секции Cypripedium, рода Cypripedium, семейства Орхидные.

Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

В 1977 году был описан без латинского диагноза, как Cypripedium daultonii. Соответственно, по формальным критерием (nomen nudum) не мог считаться научно описанным видом. В настоящее время Cypripedium daultonii входит в синонимию Cypripedium kentuckiense.

Распространение и экология 
Юго-Восток Северной Америки (штаты Алабама, Арканзас, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Техас, Виргиния).

От 0 до 400 метров над уровнем моря.

Пойменные леса, вблизи рек и ручьёв, а также в оврагах, на хорошо дренированных почвах.

Во время сильных дождей некоторые куртины башмачка кентуккийского могут оказываться под водой вышедших из берегов водоёмов. Почва в местах произрастания этого вида всегда сырая, часто песчаная. Как правило растения отмечаются под пологом леса, где получают только пятнистый солнечный свет.

Популяции крайне малочисленны и разрежены. В числе причин сокращения ареала: антропогенные воздействия на естественную среду обитания вида (сельское хозяйство, строительство водохранилищ, браконьерство, прокладка дорог); поедание дикими копытными.

Ботаническое описание 

Травянистые многолетники высотой 35—97 см.

Листья в количестве 3—6, широко-ланцетные или эллиптически овальные, на конце заострённые, 13—24 × 4.3—15 см.

Цветков 1—2.

Чашелистики зеленоватые или желтоватые с сетчатым рисунком тёмно-красно-коричневого цвета. Парус 61—126 × 24—65 мм. Лепестки спирально закрученные, линейные, 84—156 × 7—15 мм.

Губа обратнояйцевидной формы, (41—)53—65 мм, желтоватая или цвета слоновой кости. Отверстие 27—37 мм.

Цветение в апреле-июне.

Продолжительность цветения, около 2 недель.

В культуре 
Широко распространённый в культуре вид. Легко выращивается из семян.

Зоны морозостойкости: 4—9, по данным из других источников: 5a—8b, 3—7, 3—8.

Почва нейтральная или слегка кислая. pH почвы 6,0—7,5, согласно другому источнику: 6,1—7,8. Почвенная смесь должна быть воздухопроницаемой и хорошо дренированной. Один из рекомендуемых вариантов почвенной смеси: крупный песок 40—60 % и 40—60 % компоста.

Свет: от 2 до 3 часов прямого солнечного света рано утром и пятнистая тень остаток дня, но может выращиваться и на полном солнце. При избытке солнечного света листья обесцвечиваются и на них могут появляться светлые пятна.

Полив рекомендуется осуществлять в утренние часы. Это уменьшает вероятность появления гнилей (особенно у молодых и недавно посаженных растений).

Посадку молодых растений лучше производить в грунт с минимальным содержанием органики, глубина посадки должна быть какой, что бы от спящей почки до поверхности грунта было от 1,5 до 2 см.

Башмачок кентуккийский цветёт позже Cypripedium reginae. Может оставаться зелёным до ноября.

Грексы созданные с участием Башмачка кентуккийского 
По данным The International Orchid Register, на январь 2012 года.

 Cleo Pinkepank H.Pinkepank, 1998 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium macranthos var. hotei-atsumorianum)
 Delphine J.Moors, 2009 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium franchetii)
 Dietrich W.Frosch, 2003 (= Cypripedium calceolus × Cypripedium kentuckiense)
 Francis O.F.Robinson, 2001 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium macranthos var. speciosum)
 Gabriela W.Frosch, 2003 (= Cypripedium fasciolatum × Cypripedium kentuckiense)
 Hilda O.F.Robinson, 2001 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium ventricosum)
 Irene W.Frosch, 2006 (= Cypripedium reginae × Cypripedium kentuckiense)
 Ivory Gartenorchideen-Koch, 2008 (= Cypripedium cordigerum × Cypripedium kentuckiense)
 Johanna O.F.Robinson, 2003 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium corrugatum)
 Julie Ann P.Keisling, 2004 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium calcicola)
 Kathleen Anne Green C.Whitlow, 1992 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium henryi)
 Late Delight O.Vossler, 2009 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium flavum)
 Lois O.F.Robinson, 2003 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium macranthos var. taiwanianum)
 Lothar Pinkepank H.Pinkepank, 2005 (= Cypripedium parviflorum var. pubescens × Cypripedium kentuckiense). Зоны морозостойкости: 4—8.
 Lucy Pinkepank H.Pinkepank, 1998 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium tibeticum)
 Mike O.F.Robinson, 2003 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium ventricosum {nothovar} virescens)
 Olli K.D.Schmidt, 2011 (= Cypripedium Lothar Pinkepank × Cypripedium kentuckiense)
 Philipp W.Frosch, 1996 (= Cypripedium macranthos × Cypripedium kentuckiense)
 Rascal C.Whitlow, 1990 (= Cypripedium kentuckiense × Cypripedium parviflorum)
 Robin Lee P.Keisling, 2000 (= Cypripedium farreri × Cypripedium kentuckiense)

Примечания

Литература 
 Weldy, T. W. et al. 1996. The current status of Cypripedium kentuckiense (Orchidaceae) including a morphological analysis of a newly discovered population in eastern Virginia. Sida 17: 423—435.
 Atwood, J. T. 1985. The range of Cypripedium kentuckiense. American Orchid Society Bulletin 54(10): 1197—1199.
 Morse, L. 24 Aug 1981. Memorandum to Cypripedium kentuckiense file.
 Phillip Cribb.

Ссылки 
 Cypripedium kentuckiense на сайте NatureServe
 Cypripedium kentuckiense на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Lukas Hunziker. Cyp bed construction.  (Подготовка места посадки в условиях открытого грунта.)
 Cypripedium kentuckiense (видовой очерк и фотографии) на сайте Frosch’s Cypripedium Infos 
 Карта распространения Cypripedium kentuckiense
 Cypripedium: propagation and growing

Орхидные
Флора Северной Америки
Декоративные садовые растения